Utopia может означать:
  — общинная радиостанция, обслуживающая детей в возрасте от 15 до 25 лет в районе Сандерленда в Англии.
  — название старого японского комедийного дуэта Owarai.

Литература 
  — несколько научно-фантастических серий, опубликованных Эрихом Пабелем Верлагом.
  — роман 2002 года Линкольна Чайлда.
  — сюжетный кроссовер 2009 года, написанный Мэттом Фракцией и изданный Marvel Comics с участием Людей Икс и Темных Мстителей.
  — рассказ американского писателя Пола Андерсона, впервые появившийся в научной фантастике Харлана Эллисона 1967 года «Опасные видения».

Кино и телевидение 
 :en:Utopia (1983 film) — западногерманский драматический фильм 1983 года режиссера Сохраба Шахида-Салесса.
 :en:Utopia (2013 film) — документальный фильм 2013 года, написанный, созданный и представленный Джоном Пилгером и режиссерами Пилгером и Алан Лоури, который исследует опыт аборигенов Австралии в современной Австралии.
 :en:Utopia (2015 film) — афганский драматический фильм 2015 года режиссера Хасана Назера и продюсера Криса Робба.
 :en:Utopia (Australian TV series) — международное название Dreamland — австралийский телевизионный комедийный сериал, удостоенный награды Логи, от компании Dog Dog Productions, премьера которой состоялась 13 августа 2014 года.
 Utopia — голландский реалити-сериал 2014 года
 :en:Utopia (2014 U.S. TV series) — серия реалити-шоу, премьера которой состоялась 7 сентября 2014 года.
 :en:Ütopya — турецкая версия голландского сериала Utopia 2014–15 годов, созданная Джоном де Мол.
 :en:Utopia (2019 U.S. TV series) — американский драматический телесериал 2019 года, адаптированный Джиллианом Флинном из британского оригинала.

Музыка 
  — израильский независимый лейбл, специализирующийся на выпуске мелодичной музыки.
  — американская прогрессив-рок-группа, 1973—1986 годы.
 Utopia — сатирическая бразильская рок-группа, ныне .
 Utopia — студийный проект 1973 года, связанный с Amon Düül II.
  (или Flowers of Progress — «Цветы прогресса») — опера «Савойя» (:en:Savoy opera) 1893 года с музыкой Артура Салливана и либретто У. С. Гилберта.

Альбомы 
 Utopia (альбом Керли) — второй мини-альбом 2013 года эстонской певицы Керли.
 Utopia (альбом Бьорк) — девятый студийный альбом исландской певицы Бьорк, выпущенный 27 ноября 2017 года на лейбле One Little Indian.
  — альбом 2009 года и первая песня группы Axxis.
  — альбом 2006 года Белинды Перегрин.
  — альбом 2013 года и первая песня группы Gothminister.
  — альбом 1992 года и первая песня Жуана Мануэля.
  — альбом 2017 года Серены Райдер.
  — альбом 1999 года группы :en:Unexpect.
  — альбом 1982 года группы .
 (N)Utopia — первая песня и альбом группы Graveworm, изданный лейблом Nuclear Blast в 2005 году.
  — третий студийный альбом 2014 года австралийского рэпера .
  — альбом 2003 года группы Deen.
  — альбом 1974 года Тодда Рандгрена.
  — дебютный студийный альбом 2016 года, записанный канадским певцом и автором песен Дериком Джоном Байкером () и известным как «»

Синглы 
  — песня 2002 года канадской певицы Аланис Мориссетт.
  — электронная песня 2000 года в исполнении британской группы Goldfrapp.
  — песня 2012 года в исполнении бельгийского певца и автора песен Тома Дайса, выпущенная в качестве сингла с его второго студийного альбома Heart for Sale.
 Utopia (песня Within Temptation) — сингл 2009 года симфоник-метал-группы Within Temptation с концертного альбома An Acoustic Night at the Theatre.
 «Utopia» — песня .
 «Utopia» — 4-я песня из альбома Utopia Бьорк.
 «Utopia» — песня канадского музыкального коллектива из Торонто Austra.

Компьютерные и видеоигры 
 Utopia (игра) — компьютерная игра-симулятор 1981 года, первая игра в жанре стратегия в реальном времени.
  — стратегическая видеоигра, разработанная Celestial Software и выпущенная Gremlin Graphics (позже известной как Gremlin Interactive) в 1991 году для Amiga, Atari ST и MS-DOS.
  — масштабная многопользовательская стратегическая интернет-игра на основе браузера, изначально разработанная Mehul Patel и управляемая Swirve.com. Впервые была официально запущена в 1998 году и приобретена компанией Jolt в 2008 году после продажи Swirve.com компании Omac Industries.

Транспорт 
  — трансатлантический пассажирский пароход, построенный в 1874 году Робертом Дунканом и Ко из Глазго.
  — запланированный проект роскошного жилого океанского лайнера стоимостью 1,1$ млрд в 2021 году.
  — английский автомобиль, созданный в 1914 году.

Наука и технологии 
  — набор бесплатных удобных инструментов (юзер-френдли) для работы с приложениями информатики — визуализации и анализа данных биоинформатики.
  — название переходного шрифта с засечками, разработанного Робертом Слимбахом и выпущенного компанией Adobe Systems в 1989 году.

Интернет
  — децентрализованная пиринговая сеть без центрального сервера.
  — более не существующий даркнет-рынок, который способствовал продаже незаконных предметов.
  — китайский Интернет-форум известный своей решительной поддержкой маоистской и коммунистической идеологии.
 «UTOPIA» (от ) — консорциум из 16 городов штата Юта, занимающийся развертыванием и эксплуатацией оптоволоконной сети в помещениях для каждого предприятия и домохозяйства в пределах своей территории.

См. также 
Utopian Land (рус. Утопическая страна) — песня греческой группы «Argo», с которой они представляли Грецию на конкурсе Евровидение 2016, проведенном в Стокгольме, Швеция.
 Utopia Banished — четвёртый студийный альбом британской грайндкор-группы Napalm Death, выпущен 23 июня 1992 года лейблом Earache Records.
 «Utopias» («Утопии») — алкогольный напиток, который выпускает .
 Утопия (значения)
Utopia Show - YouTube-канал Евгения Попадинца — российского видеоблогера.